Lollianus ist der Familienname folgender Personen:

 Lollianos, antiker griechischer Schriftsteller, Autor des Romans „Phoinikika“

 Marcus Lollianus Callinicus, ein Pater des Mithraskultes im Ostia des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Publius Hordeonius Lollianus, griechischer Philosoph und Redner zur Zeit der Kaiser Hadrian und Antoninus Pius.
 Lollianus (Präfekt), ...ius Lollianus, römischer Alenpräfekt, 163/164 n. Chr. im Kastell Aalen in der Provinz Raetia.
 Lollianus Titianus, Mithelfer des Kaisers Didius Julianus gegen Septimius Severus. 
 Ulpius Lollianus, römischer Statthalter.
 Ulpius Lollianus Onesimus, Nachkomme des Ulpius Lollianus, Marktaufseher in Ephesos.
 Lollianus (Prokurator), ...ius Lollianus, römischer Getreideverwalter (procurator annonae) in der Region Latium et Campania unter Kaiser Septimius Severus
 Quintus Hedius Rufus Lollianus Gentianus, römischer Suffektkonsul um 186 n. Chr.
 Quintus Hedius Lollianus Plautius Avitus, Sohn des Quintus Hedius Rufus Lollianus Gentianus, römischer Konsul des Jahres 209 n. Chr. und um 224 Statthalter der Provinz Asia.
 Hedius Lollianus Terentius Gentianus, Sohn des Quintus Hedius Rufus Lollianus Gentianus, römischer Suffektkonsul um 186 n. Chr., 211 ordentlicher Konsul.
 Flavius Lollianus, Stadtpräfekt von Rom vor 254 n. Chr.
 Lucius Egnatius Victor Lollianus, Stadtpräfekt von Rom im Jahr 254 n. Chr., Konsul ca. 225/230 n. Chr.
 Lollianus (Toreut), antiker römischer Toreut (Metallbildner), im Zeitraum des 2. oder 3. Jahrhunderts
 Nectarius Lollianus, einer der sieben Märtyrer von Samosata, hingerichtet im Jahr 297 n. Chr. unter Kaiser Maximian.
 Bryonianus Lollianus, römischer Ritter und hochgeehrter Bürger der Stadt Side in der Provinz Lycia et Pamphylia gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.
 Ulpius Cornelius Laelianus (Lollianus), Usurpator, einer der „Dreißig Tyrannen“, hingerichtet von der eigenen Truppe gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.
 Quintus Flavius Maesius Egnatius Lollianus signo Mavortius, römischer Statthalter, Stadtpräfekt von Rom im Jahr 342 n. Chr., Konsul des Jahres 355 n. Chr.
 Marcus Valerius Lollianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)